MNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monto (Australia)